Rhipidocotyle är ett släkte av plattmaskar. Rhipidocotyle ingår i familjen Bucephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Rhipidocotyle